Рауль Максимиано Трухильо де Шовелон (; род. 8 мая 1955) — американский актёр, танцор, хореограф и артист. Происходит из племён апачи и юта. Бывший солист Театра танца , он является со-директором .

Карьера Трухильо в кино и на телевидении длится более чем 30 лет. Первой заметной ролью стала роль вождя ирокезов в историко-приключенческом фильме «Чёрная сутана» (1991), поставленному по одноимённому роману Брайана Мура (1985), наибольшую известность актёр приобрёл после выхода в свет фильма Мела Гибсона «Апокалипсис» (2006), где он сыграл роль военачальника майя Пустого Волка.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт